Анджей Рута ( 6 липня 1972) — сучасний український художник, живе і працює у Києві.

Біографія 

Народився 7 липня 1972 року у місті Сквира (Київська область), у творчій сім’ї. Його життєві погляди, смаки та уподобання були виховані на поезії, літературі, музиці та мистецтві андеґраунду, «авангардному та забороненому» в радянські часи. Батько Анджея — перший його педагог, також художник, був т.зв. «шістдесятником», любив подорожувати, тому в дитинстві майбутній митець жив в Угорщині, Вірменії. 
Становлення Рути як особистості відбулося в Івано-Франківську. Там він закінчив школу і здобув мистецьку освіту в Прикарпатському університеті. Знаковою подією для юного художника стало бієнале в Івано-Франківську 1989 року.
У 1997 році Анджей Рута переїхав до Києва.

Творчість 

У сфері творчої реалізації свої ранні роботи (до 2000 року) визначає як «суб’єктивний імпресіонізм». В останні роки його стиль не підлягає простому визначенню, художник не залежить від традиційних тем та технік, сміливо експериментує з кольором та фактурою, вільно використовує різні матеріали, відпрацьовує авторську техніку. Його можна з впевненістю назвати прихильником творчості Грінберга — засновника цілого напрямку в мистецтві — «BATCH-ART» (буквально — «змішання стилів, мистецтво замісу»), до якого входить «FRAME-ART» («мистецтво обрамлення», своєрідний стиль, де рама з акомпануючого інструменту перетворюється на провідний, де митець змінює акценти і надає рамі нового життя). Художника цікавить все. В його творчості — багатозвучність стилів та епох. Звідси і BATCH — «заміс» різних стилів, напрямків — філософських, культурних, наукових. Напрям Анджея Рути — це більше ПОШУК, аніж приналежність до якоїсь конкретної школи. Його роботи взаємодіють з простором і часом, формують середовище існування людини. 

Живопис Анджея Рути викликає глибинні, емоційно-окресленні відчуття, володіє привабливістю і здатністю змінюватися залежно від часу доби, сезону, настрою глядача й інші незрозумілі причини, що часом пов'язують з датою його народження — ніч на Івана Купала. 
Інколи Рута не дає назв своїм картинам, за його словами «абстрактний живопис у кожного викликає своє розуміння. Глядач стає співавтором роботи».

Роботи художника знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Литві, Німеччині, Іспанії, Канаді та США.

Виставки 

 2011 Арт-проект «X-TERRA», Музей сучасного мистецтва України, м. Київ
 2011 Персональна виставка, Галерея «36», м. Київ
 2002 Open-air інсталяція «ART-INDASTRIAL», м. Запоріжжя
 2001 Персональна виставка в Будинку творчості на Подолі, м. Київ
 2000 Всеукраїнська виставка в рамках фестиваля «Перлини сезону», НТУУ «КПІ», м. Київ
 2000 Авторський проект «P.S. Art-Party», м. Запоріжжя
 1999 Колективна виставка НТУУ «КПІ», м. Київ
 1999 Львівський осінній салон «Високий замок 99», Палац мистецтв, м. Львів
 1991 Персональна виставка «Podróż do świata Zdzisława», м. Санок, Польща
 1989 Міжнародна бієнале сучасного мистецтва «ІМПРЕЗА» м. Івано-Франківськ

Посилання 
 Арт-проект «X-TERRA» МУЗЕЙ Сучасного мистецтва України 

Українські художники
Уродженці Сквири